Il doppio dello Sarasota Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Ashley Fisher e Stephen Huss erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Johan Brunström e Izak van der Merwe hanno battuto in finale Martin Emmrich e Andreas Siljeström 6–4, 6–1.

Teste di serie

  Martin Emmrich /  Andreas Siljeström (finale)
  Rubén Ramírez Hidalgo /  Horacio Zeballos (primo turno)

  Philipp Marx /  Lovro Zovko (primo turno)
  Jamie Delgado /  Ken Skupski (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Sarasota Open 2012